Municipio de San Luis kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Luis (kommun i Guatemala), Petén,

Kuba 

 Municipio de San Luis (kommun i Kuba, Provincia de Pinar del Río), 
 Municipio de San Luis (kommun i Kuba, Provincia de Santiago de Cuba),